Nickelsdorf steht für:

 Nickelsdorf, Gemeinde im Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich
 Nickelsdorf (Crossen an der Elster), Weiler im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen, Deutschland
 Nickelsdorf, Kreis Allenstein, Ostpreußen, deutscher Name von Nikielkowo, Dorf im Powiat Olstyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Nickelsdorf, deutscher Name von Mikuszowice, Stadtteil von Bielsko-Biała, Woiwodschaft Schlesien, Polen
 Nickelsdorf, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen, deutscher Name von Owraschnoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Nickelsdorf, Kreis Wehlau, Ostpreußen, untergegangener Ort im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Nickelsdorf, deutscher Name von Vlky, Gemeinde im Bratislavský kraj, Slowakei
 Nickelsdorf, deutscher Name von Poruba pod Vihorlatom, Gemeinde im Košický kraj, Slowakei
 Nickelsdorf, deutscher Name von Mikulovice (Nová Ves v Horách), Ortsteil von Nová Ves v Horách, Tschechien

Siehe auch:
 Nikelsdorf
 Nikolsdorf (Begriffsklärung)